Sheepshanks ist:

Name von:

 Anne Sheepshanks (1789–1876), britische Mäzenin, Schwester von Richard Sheepshanks
 Ernest Sheepshanks (1910–1937), englischer Cricketspieler und britischer Kriegskorrespondent im Spanischen Bürgerkrieg

 Richard Sheepshanks (1794–1855), englischer Astronom

Außerdem:
 Sheepshanks (Mondkrater), benannt nach Anne Sheepshanks
 Rima Sheepshanks, südlich des Kraters verlaufende Mondrille

Siehe auch:
 Sheepshank